Denumirea de Sădievo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Sădievo, un sat în comuna Aitos, regiunea Burgas;
 Sădievo, un sat în comuna Nova Zagora, regiunea Sliven.